Jabal Ghazlāná är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Ghazlāná är  meter över havet.

Terrängen runt Jabal Ghazlāná är varierad. Den högsta punkten i närheten är Jabal al Tīhá,  meter över havet,  km sydväst om Jabal Ghazlāná.  Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal Ghazlāná är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre